Shanghaier Kommune bezeichnet:

Shanghaier Kommune (1927)
Shanghaier Volkskommune, während der Kulturrevolution